Timberlane ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Timberlane (Illinois)
 Timberlane (Louisiana)
 Timberlane (Oklahoma)
 Timberlane Acres (Texas)